Die 2. divisjon 1970 war die achte Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Insgesamt 30 Mannschaften wurden in vier Gruppen eingeteilt. In den Gruppen A und B spielten jeweils acht Teams, die nicht aus dem Norden des Landes kamen. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf, während die zwei Letztplatzierten beider Gruppen in die 3. divisjon abstiegen.

In den Distriktgruppe IX–X spielten acht Mannschaften aus den Provinzen Nordland, Helgeland und Troms, sowie sechs Teams aus der Provinz Finnmark im Distrikt XI. Die beiden Sieger qualifizierten sich für das nordnorwegische Finale, waren jedoch nicht für die 1. Divisjon aufstiegsberechtigt.

Gruppe A

Gruppe B

Distrikt IX–X

Distrikt XI

Finale Nordnorwegen 

|}

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1970
1970